Gewichtheffen is een van de olympische sporten die beoefend worden tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore. De competitie loopt van 15 tot en met 19 augustus in de Toa Payoh Sports Hall. Er wordt in elf onderdelen gestreden voor de gouden medaille: zes bij de jongens, vijf bij de meisjes. In elke klasse wordt het resultaat van het trekken en het stoten bij elkaar opgeteld.

Deelnemers 
De deelnemers moeten in 1993 of 1994 geboren zijn. Het aantal deelnemers is door het IOC op 110 gesteld.

Het aantal deelnemers dat een land mag inschrijven hing af van de prestatie van dat land op het jeugdwereldkampioenschap 2009. Voor landen die daar niet aan deelnamen gold de prestatie op het continentaal kwalificatietoernooi. Op deze manier waren er bij de jongens 47 en bij de meisjes 39 plaatsen te verdelen. Voor het gastland was zowel bij de jongens als meisjes 1 startplaats beschikbaar. Daarnaast waren bij de jongens nog 12 en bij de meisjes 10 plaatsen voor andere landen om er voor te zorgen dat uiteindelijk elk land ten minste vier sporters kon laten deelnemen aan de Jeugdspelen. Deze landen werden aangewezen door het IOC en de International Weightlifting Federation.

Van elk land mochten maximaal vier gewichtheffers deelnemen; twee jongens en twee meisjes en slechts één per gewichtsklasse. Als extra regel gold dat per land het totaal aantal sporters, bekeken over alle individuele sporten en het basketbal tijdens deze Jeugdspelen, was beperkt tot 70.

Kalender

Medailles

Jongens

Meisjes

Medailleklassement

Uitslagen

Externe links 
 Weightlifting op de site van de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
 "Sport explanatory brochure; Sport−specific information; Weightlifting", IOC, 2010

Olympische Jeugdzomerspelen 2010
Olympische Jeugdzomerspelen 2010